Giesewell ist der Familienname folgender Personen:

 Burchard Giesewell (1785–1856), deutscher Maler, Porträtmaler, Grafiker und Zeichenlehrer
 Conrad Ernst Albrecht Giesewell (1800–1874), deutscher Oberlandbaumeister, Vorsteher des Landbaudistrikts Stade